Ранчо лос Негритос има више значења:

 Ранчо лос Негритос (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Негритос (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику